Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sarrazac – Dordogna
 Sarrazac – Lot